Plouhinec peut faire référence à deux communes françaises de Bretagne :
 Plouhinec, dans le Finistère ;
 Plouhinec, dans le Morbihan.